Alen Ožbolt – calciatore sloveno
 Janez Ožbolt – allenatore di biathlon ed ex biatleta sloveno
 Sašo Ožbolt – ex cestista sloveno